Polikrómia különböző művészeti ágakban a sokszínűségre használt kifejezés, néha stílusjelzőként is
 Polikróm magyar  online folyóirat